Heimdall steht für:

 Heimdall, eine Gottheit in der nordischen Mythologie
 Heimdall (Literatur- und Sachbuchverlag), Rheine
 Heimdall (Zeitschrift), 1896 vom völkischen Publizisten Adolf Reinecke gegründet, erschienen bis 1925
 Heimdall (Anwendung), ein plattformübergreifendes Hilfsmittel, um Firmware (ROMs) auf Samsung Smartphones zu installieren
 Heimdall (Kleidung), eine dänische Modemarke, welche überwiegend Outdoor-Kleidung produziert

Heimdall ist der Name folgender Schiffe:

 Heimdall (1915), Oskarshamn Mekaniske Verksted in Oskarshamn für Ab Svea, Stockholm
 SMS Heimdall, ehemaliges deutsches Panzerschiff

Sonstiges:
 Heimdall-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Heimdal